Miracles – album Ymy Súmac
 Miracles – album zespołu Change
 Miracles – album Two Steps from Hell
 Miracles: The Holiday Album – album Kenny’ego G

Zobacz też 
 Miracle